F7 oder F 7 steht für:
 F 7 (Flottenbegleiter), deutscher Flottenbegleiter
 EMD F7, Lokomotivbaureihe
 DKW F 7, Personenkraftwagen
 F7, die Stufe 7 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 7, auf der Computertastatur 
 Darwin Airline (IATA-Airline-Code)
 Haval F7, ein Sport Utility Vehicle von Great Wall Motors

F-7 steht für:
 Ford F-7, Ford-Nutzfahrzeug der Ford F-Serie der ersten Generation
 Consolidated F-7, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf Basis der Consolidated B-24
 Chengdu J-7, chinesisches Kampfflugzeug (Exportversion)

F.7 steht für:
 Ambrosini F.7 Rondone II, italienisches Flugzeug von SAI Ambrosini
 Caproni-Vizzola F.7, italienisches Jagdflugzeug, siehe Caproni-Vizzola F.4

F.VII steht für:
 Fokker F.VII, niederländisches Verkehrsflugzeug

F7